

Aziende 

 Eli (European language institute) – casa editrice italiana

Cinema 
Eli – film del 2015 diretto da Yuvaraj Dhayalan 
Eli – film del 2019 diretto da Ciarán Foy

Codici 
 ELI  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elim (Alaska)
 eli  – codice ISO 639-3 della lingua nding
 ELI : European Legislation Identifier (ELI), identificatore univoco delle direttive e dei regolamenti dell'Unione Europea.

Onomastica 
 Eli – nome proprio di persona

Religione 
 Eli – sacerdote di Yahweh che appare nel Primo libro di Samuele,

Altri progetti